Ике́ты ( от  — «просящий о защите, молящий об убежище или помощи»; ; мольбьници) — еретики, описанные Иоанном Дамаскиным в книге «О ста ересях вкратце», 87 ересь. Какая численность этих еретиков и как долго они существовали, Иоанн Дамаскин не сообщает, он говорит лишь о том, что икеты это монахи, во всем остальном православные. Еретикам Иоанн Дамаскин называет их за то, что икеты собирали в монастырях вместе с женщинами особые молитвенные собрания. На этих собраниях икеты вместе с женщинами пели гимны Богу, а своё пение сопровождали хороводами и плясками. Подобные собрания были в подражание тому хору и пляскам, которые возглавила Мириам, когда Моисей, перешёл Чермное море, а войско египетского фараона утонуло в море. 

Никита Хониат (XIII век) в книге  («Сокровище православия») повествует об икетах, повторяя написанное Иоанном Дамаскиным.

Ссылки 
 Иоанн Дамаскин Иоанн Дамаскин. «О ста ересях вкратце». 87. Икеты.
 PG 139 (Νικήτας Χωνιάτης. «Θησαυρὸς ὀρθοδοξίας») col. 1341

История христианства
Еретические течения в христианстве